Ålatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ålatjärnen (Sätila socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Ålatjärnen (Ödenäs socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Ålatjärnen, sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Åltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn